Лиходиевский Погост — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Верхнеустькулойское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 44 километрах на юг от города Вельска, на левом берегу реки Кулой(приток Ваги). Ближайшие населённые пункты: на северо-западе деревня Алексеевская, на юго-востоке деревня Шестниковская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2611» как «Лиходiевскiй пог.». Насчитывала 3 двора, 9 жителей мужского пола и 10 женского. Также в деревне указана 1 православная церковь.

Достопримечательности 

Церковь Воскресения Христова  — Деревянная церковь, 1794 года постройки.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Верхнеустькулойское»